

Persone 
 Frank Martin – compositore svizzero
 Frank Martin – cavaliere svedese
 Frank Martin – allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 Frank Martin – personaggio immaginario, protagonista della saga cinematografica di Transporter